Обго́ртка:

 Обгортка — те, чим обгортають що-небудь;
 Обгортка — поясний чорний одноплатовий жіночий одяг, тканий з овечої вовни;
 Обгортка — сукупність приквітків, що вкривають нижню частину кошика у рослин з родини Айстрових.

Примітки